Tränen der Erinnerung bezeichnet:

 Tränen der Erinnerung – Only Yesterday, japanischer Anime-Film von Isao Takahata aus dem Jahr 1991
 Tränen der Erinnerung (2000), US-amerikanischer Fernsehfilm von Marcus Cole aus dem Jahr 2000